Екатери́на Андре́евна Воротеляк (род. 23 декабря 1970, Москва) — российский биолог, член-корреспондент РАН (2016).

Биография 
Окончила биологический факультет МГУ (1993) и аспирантуру. Кандидат биологических наук (1998), тема диссертации «Миграция эпидермальных клеток человека в культуре».
 
Место работы с 1993 года — ФГБУН Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова, с 2016 года заведует лабораторией клеточной биологии.

С 2013 года по совместительству доцент кафедры клеточной биологии и гистологии биологического факультета МГУ, читает курсы лекций «Цитология», «Клеточная дифференцировка».

Доктор биологических наук (2012). Тема докторской диссертации «Морфогенез и его регуляция в культуре эпидермальных клеток человека».

Член-корреспондент по Отделения биологических наук (секция общей биологии) РАН (2016).

Ссылки 
 
 Екатерина Воротеляк в Летописи Московского университета
 Е. А. Воротеляк - научные работы в системе Истина МГУ
 Лаборатория клеточной биологии Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН

Выпускники биологического факультета МГУ
Преподаватели биологического факультета МГУ
Биологи России
Сотрудники ИБР РАН